József Varga est un nom porté par : 

 József Varga (football, 1954) (1954-), footballeur hongrois
 József Varga (football, 1988) (1988-), footballeur hongrois